Дольнштайн () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Айхштетт. Население составляет 2779 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 40,55 км². Официальный код — 09 1 76 121.

Население

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии